(1866–1930) – poseł I Dumy Państwowej
 Stanisław Horwatt (1895–1939) – major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari